Raison d’être () — проект шведского музыканта Питера Андерссона в стиле дарк-эмбиент. Название взято из книги Карла Густава Юнга.

Начиная с основания в 1992 году Raison d’être выпустил большое количество дисков на лейбле Cold Meat Industry. Другие известные проекты Андерссона — Stratvm Terror, Necrophorus, Panzar, Svasti-ayanam, Bocksholm и Atomine Elektrine.

Стиль, влияние 
Как отмечают музыкальные критики, с каждым новым альбомом звучание Raison d’être становилось всё мрачнее. Свои композиции Питер Андерссон превращает в гнетущие звуковые полотна, сформированные сочетанием элементов классического индастриала и неоклассики. Музыкант порой использует необычные семплы и инструменты, такие как расстроенное фортепиано или ватерфон. Несмотря на это, некоторые альбомы проекта резко критиковались за излишне традиционный, по мнению рецензентов, подход к дарк-эмбиенту.

Дискография 

  — Après nous le Déluge (Кассета)
  — Prospectus I (CD)
  — The Ring of Isvarah (Кассета)
  — Conspectus (Кассета)
  — Enthralled by the Wind of Loneliness (CD)
  — Semblance (Кассета)
  — Within the Depth of Silence and Phormations (CD)
  — In Sadness, Silence and Solitude (CD)
  — Reflections from the Time of Opening (CD)
  — Lost Fragments (CD-R)

  — Collective Archives (CD)
  — The Empty Hollow Unfolds (CD)
  — Lost Fragments (CD)
  — Requiem for Abandoned Souls (CD)
  — Reflections from the Time of Opening (Re-Issue) (CD)
  — Prospectus I (re-mix) (Cassette)
  — In Sadness, Silence and Solitude (Re-Issue) (CD)
  — Metamorphyses (CD)
  — The Luminous Experience (Live in Enschede 2008) (CD)
  — The Stains of the Embodied Sacrifice (CD)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Электронные музыкальные коллективы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Группы в стиле дарк-эмбиент